Das Benson & Hedges Masters 1986 war ein Snooker-Einladungsturnier der Saison 1985/86, das vom 26. Januar bis 2. Februar 1986 im Wembley Conference Centre in London ausgetragen wurde.
Es war die zwölfte Austragung des Masters.

Cliff Thorburn gewann das Turnier durch einen 9:5-Sieg im Finale gegen Jimmy White.
Thorburn gewann das Masters zum dritten Mal und war der erste Spieler, der seinen Titel im Masters im folgenden Jahr erfolgreich verteidigen konnte.

Finalrunde 
Quellen: SnookerDatabase, SnookerScene

Einzelnachweise 

1986
Snookerveranstaltung 1986
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent